Les Diaboliques est le titre d'un recueil de nouvelles de Jules Barbey d'Aurevilly ;
 Les Diaboliques est un film français réalisé en 1955 par Henri-Georges Clouzot, d'après le roman Celle qui n'était plus de Boileau-Narcejac ;
 Diabolique, inspiré du précédent,  est un film américain réalisé en 1996 par Jeremiah S. Chechik ;
 Diabolique, adaptation cinématographique de l'affaire des reclus de Monflanquin réalisée pour la télévision en 2016.